Oliver Strohmaier (ur. 2 stycznia 1968) – austriacki skoczek narciarski. Medalista uniwersjady (1993). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1986) oraz mistrzostwa świata seniorów (1987).

Mistrzostwa świata 
 Drużynowo
 1987 Oberstdorf (RFN) – 21. miejsce (normalna skocznia)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
  Meldal (18 marca 1988) - 2. miejsce

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1968